Der Begriff Lepton bedeutet

 eine Klasse von Elementarteilchen der Materie; siehe Lepton
 eine griechische Münze/Unterwährung; siehe Lepton (Münze)
 zur Software Lepton; siehe JPEG#Lepton
 eine Gattung der Muscheln; siehe Lepton (Gattung)